ODR nebo Odr může mít tyto významy:
 Ódr je postava z norské mytologie
 Obyčejná diferenciální rovnice
 Řešení sporů online, anglicky Online Dispute Resolution, je služba, kterou nabízí Evropská komise pro řešení spotřebitelských problémů
 On Demand Routing je rozšíření Cisco Discovery Protocolu